Brag steht für:

 Brag, altes, englisches Glücksspiel

Brag ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Brag (1860–1936), schwedischer Opernsänger

Siehe auch:

 Braga (Begriffsklärung)
 Bragi
 Bragg
 Brack (Begriffsklärung)
 Brac
 Brak (Begriffsklärung)
 Prag (Begriffsklärung)